Жосан Анатолій Миколайович — радянський футболіст, український арбітр, майстер спорту України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Жосан Каріна — українська модель, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2018».
 Жосан Микола Михайлович (* 1983) — молдовський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Виступав за національну збірну Молдови.
 Жосан Олександр Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища